{{Ficha de noble
|nombre = Margarita Adelaida de Orleans
|título = Princesa Czartoryska 
|imagen = Adolphe Beau - Małgorzata Adelajda Czartoryska.jpg
|tamaño de imagen = 255px
|epígrafe =
|nombre completo = Margarita Adelaida María
|otros títulos = 
|fecha de nacimiento = 16 de febrero de 1846
|lugar de nacimiento = París,  Reino de Francia
|fecha de defunción = 25 de octubre de 1893 (47 años)
|lugar de defunción =  París,  Francia 
|lugar de entierro = Cripta familiar de los Príncipes Czartoryski, Sieniawa
|consorte = Ladislao Czartoryski
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia
|casa real = Orleans
|padre = Luis de Orleans, duque de Nemours
|madre = Victoria de Sajonia-Coburgo-Koháry
}}
Margarita Adelaida de Orleans (en francés: Marguerite Adélaïde d'Orléans, en polaco, Małgorzata Adelajda Orleańska; París, 16 de febrero de 1846 - ibidem, 25 de octubre de 1893) fue un miembro de la Casa de Orleans. A través de su matrimonio con Ladislao, Margarita fue miembro de la familia Czartoryski.

 Familia 

Margarita fue el tercer hijo del príncipe Luis, duque de Nemours, y de su esposa, la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Kóhary.

 Matrimonio y descendencia 

Margarita se casó con el príncipe Ladislao Czartoryski, segundo hijo de Adam Jerzy, príncipe Czartoryski, y de la princesa Anna Zofia Sapieha, el 15 de enero de 1872 en Chantilly. Margarita y Ladislao tuvieron dos hijos:

 Adán Luis (5 de noviembre de 1872-29 de junio de 1937), príncipe Czartoryski. Se casó el 31 de agosto de 1901 en Varsovia con la condesa María Luisa Krasińska (1883-1958) hija del conde Ludwik Józef Krasiński y de su esposa, la condesa Magdalena Zawisza-Kiezgajllo. Tuvieron ocho hijos.

 Witold Kazimierz (10 de marzo de 1876-29 de octubre de 1911), coleccionista y bibliófilo polaco, primer heredero del mayorazgo de la finca familiar en Goluchow. Murió soltero y sin descendencia.

 Títulos y estilos 

 16 de febrero de 1846-15 de enero de 1872: Su Alteza Real la princesa Margarita Adelaida de Orleans. 
 15 de enero de 1872-25 de octubre de 1893: Su Alteza Real'' la princesa Margarita Adelaida de Orleans, princesa Czartoryska.

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles francesas del siglo XIX
Dinastía de Orleans
Nobles de Polonia del siglo XIX
Nacidos en París
Fallecidos en París